Eduviges Sofía de Suecia (Estocolmo, 26 de junio de 1681-ibidem, 11 de diciembre de 1708) fue una princesa sueca por nacimiento, y duquesa de Holstein-Gottorp por matrimonio. Era la hija mayor de los reyes de Suecia, Carlos XI y Ulrica Leonor de Dinamarca. Se casó en 1698 con el duque Federico IV de Holstein-Gottorp.

Biografía 
Eduviges Sofía Augusta nació en el castillo de Estocolmo el 26 de junio de 1681. En su infancia y juventud, demostró gran interés por diversos campos del saber humano, lo que la colocó como una figura destacada dentro de la familia real. El 12 de junio de 1698, antes de cumplir los diecisiete años, se unió en matrimonio con su primo, el duque Federico IV de Holstein-Gottorp, en Estocolmo. El matrimonio obedecía a intereses políticos, pues el ducado de Holstein-Gottorp era un importante aliado de Suecia.

En agosto de 1698 partió rumbo a su nueva patria, pero regresaría a Suecia con su marido el verano siguiente. Federico participaría en las campañas militares de su cuñado, Carlos XII de Suecia, en Polonia. Durante la partida del duque en 1700, nació Carlos Federico, único hijo del matrimonio. El duque Federico IV fallecería en batalla en 1702, en Kliszów. El heredero, Carlos Federico, contaba con sólo dos años de edad, por lo que el Eduviges Sofía fungió como su tutora, pero el gobierno del ducado sería ocupado por el obispo de Lübeck, Cristián Augusto de Holstein-Gottorp.

Cinco años después de la muerte de su marido, falleció Eduviges Sofía en Estocolmo el 11 de diciembre de 1708, a la edad de 27 años. 

Eduviges Sofía es conocida por la extensa correspondencia que mantuvo con su hermano, Carlos XII, mientras éste se hallaba en campañas militares, lo que evidencia una estrecha relación entre los hermanos. Su hijo de ocho años fue encargado a su tío, Cristián Augusto, y ante la falta de hijos por parte del rey Carlos XII, fue nombrado heredero al trono, aunque finalmente el parlamento optaría por Ulrica Leonor, la hermana menor de Eduviges Sofía.

Títulos y estilos 
 26 de junio de 1681-12 de mayo de 1698: Su Alteza Real la princesa Eduviges Sofía de Suecia.
 12 de mayo de 1698-19 de julio de 1702: Su Alteza Real la duquesa de Holstein-Gottorp.
 19 de julio de 1702-22 de diciembre de 1708: Su Alteza Real la duquesa viuda de Holstein-Gottorp.

Ancestros

Referencias 
 http://runeberg.org/sqvinnor/0206.html (en sueco)
 Wilhelmina Stålberg: Anteqningar om Svenska kvinnor (In English: Notes on Swedish women) (en sueco).
 http://runeberg.org/dbl/7/0199.html
 Lundh-Eriksson, Nanna: Den glömda drottningen. Karl XII:s syster. Ulrika Eleonora D.Y. och hennes tid. Affärstryckeriet, Norrtälje. (1976).
 Norrhem, Svante (2007). Kvinnor vid maktens sida : 1632-1772. Lund: Nordic Academic Press. Libris 10428618. ISBN 9789189116917
 Nanna Lundh-Eriksson (1947). Hedvig Eleonora. Stockholm: Wahlström & Widstrand. ISBN

Enlaces externos

Casa de Palatinado-Zweibrücken
Princesas de Suecia
Nobles de Suecia del siglo XVII
Nobles de Suecia del siglo XVIII
Suecia, Eduviges Sofia
Nacidos en Estocolmo
Fallecidos en Estocolmo